Ене́н-Бомо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 26 км на південь від Лілля, 19 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10984 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 26565,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Енен-Бомон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енен-Бомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Па-де-Кале